El término segmentación puede referirse a:

 la segmentación (biología), la división de algunos cuerpos animales y vegetales en una serie de segmentos semirrepetitivos;
 la segmentación (electrónica), un método para aumentar el rendimiento de sistemas electrónicos digitales;
 la segmentación (procesamiento de imágenes), la división de una imagen digital en dos o más regiones;
 la segmentación (zoología), un proceso embriológico que consiste en una serie de divisiones celulares del óvulo fecundado;
 la segmentación de cauce, una técnica utilizada en el diseño de procesadores informáticos para aumentar el rendimiento de estos;
 la segmentación de memoria, una técnica de gestión de memoria en un sistema operativo;
 la segmentación de mercado, el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños que tengan características semejantes.

Enlaces externos